Az Eredivisie a holland labdarúgás legmagasabb osztálya. Az 1956/57-es szezon óta fut ez a bajnokság, amióta bevezették Hollandiában a profi labdarúgást. Az előtte levő időkben - amikor még amatőr labdarúgás volt az országban - még nem ez volt a neve a legmagasabb osztálynak.

1990-től 1999-ig a bajnokság hivatalos neve PTT Telecompetitie volt (a szponzora, a PTT Telecom után), amit KPN Telecompetitie-re változtattak 1999-ben, 2000-ben pedig KPN Eredivisie-re. 2002-től 2005-ig a bajnokságot Holland Casino Eredivisie-nek hívták. A 2005-06-os szezontól a bajnokságot a Sponsorloterij lottó támogatja, de törvénybe ütköző okok miatt ezt nem lehet a bajnoksággal összekapcsolni.

A legmagasabb osztály 18 klubból áll. Minden klub kétszer mérkőzik meg az összes többi csapattal az idény során, egyszer otthon és egyszer idegenben. Minden szezon végén az utolsó együttes automatikusan kiesik a holland bajnokság második vonalába, az Eerste Divisie-be, az Eerste Divisie bajnoka pedig automatikusan feljut az Eredivisie-be. Az Eredivisie további két utolsó előtti csapata kiesési / feljutási rájátszásos mérkőzést játszik. A rájátszást két csoportban bonyolítják le. Mindegyik csoport tartalmaz egy Eredivisie klubot és négy topcsapatot az Eerste Divisie-ből. Mindkét kiesési / feljutási rájátszásos csoportokban az összes csapat játszik hazai és idegenbeli mérkőzést a többi csapattal. A rájátszási csoportok győztesei a következő idényben az Eredivisie-ben szerepelnek, a többi együttes az Eerste Divisie-ben folytatja.

A legtöbb bajnoki címet az AFC Ajax nyerte, szám szerint 34-et. A második legeredményesebb klub a PSV Eindhoven, az eddig megszerzett 23 bajnoki címével. A harmadik helyen pedig a Feyenoord követi őket 14 sikerrel.

Az Eredivisie első - 1956/57-es - szezonja óta a három legerősebb csapat - az AFC Ajax, a PSV Eindhoven és a Feyenoord - uralja a bajnokságot. Az eddig eltelt 63 szezonból 57-et ezen csapatok egyike nyert meg. Csupán hat szezonban győzték őket le.

Idén (2020/21) részt vevő csapatok 

A holland labdarúgó-bajnokság 2020–21-es szezonjának első osztályát is 18 csapat részvételével rendezik meg. Az idei bajnoki szezonban a következő csapatok vesznek részt:

Bajnokok szezononként 
Íme a holland első osztály eddigi bajnokcsapatai minden egyes szezonban

Bajnoki címek száma

Csapatok szerint
Íme - a 2020/2021-es szezont is beleértve - Hollandia legsikeresebb labdarúgócsapatai.

Településenként

Bajnoki rendszer

Európai rendezvények 
A 2018-19-es szezonban az Eredivisie bajnoka már nem automatikus résztvevője az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörének, mivel a holland bajnokság a 2016/17-es szezon végeztével lecsúszott a 12. helyre az UEFA-ranglistán. Így a bajnok már csak a BL rájátszásában indult el, az ezüstérmes pedig a 2. selejtezőkörben. Ahhoz, hogy a bajnok automatikus résztvevője legyen a BL-nek, ismét vissza kell szereznie a bajnokságnak egy helyet a top 10-ben.

A KNVB által bevezetett rájátszásos rendszert azóta már néhányszor megváltoztattak. A jelenlegi szabályok szerint 3 csapat indulhat el az Európa Ligában. Az egyik a bronzérmes csapat lesz, a másik pedig az EL-play offot megnyerő csapat. Mindketten a selejtezőkben kezdenek. A KNVB Kupa győztese lesz a harmadik, akik szintén már csak a selejtezőben kezdenek.

Kiesés 
A bajnokság legutolsó csapata (18.) automatikusan kiesik az Eerste Divisie-be. Az előtte lévő további két csapat (16. és 17.) osztályozó mérkőzést játszik, ami Nacompetitie-ként ismert, melyben nyolc csapattal mérkőznek az Eerste Divisie-ből (2005-06 előtt hat Eerste Divisie csapatot vontak be). Általában az Eerste Divisie csapatok a Nacompetitie-ben játszanak a bajnokság 2.-tól a 9. helyezett csapatáig. (A mostani kvalifikációs szabályok sokkal összetettebbek; több részletet biztosít az Eerste Divisie.) Azok a csapatok, amelyek a 16. helynél előrébb végeznek, automatikusan az Eredivisie-ben maradnak.

Látogatottság 
A bajnokság kezdete óta három csapat van, amelynek a látogatottsága sokkal magasabb mint a többieké: az AFC Ajax, a PSV és a Feyenoord. Ezeket a klubokat az FC Utrecht, az FC Groningen, a Heerenveen és a Vitesse követi, amelyeknek elég nagy méretű szurkolóbázisuk van. Az átlagos bajnoki nézőszám csupán 7,000 körüli volt 1990-ben, de a liga hatalmas nézőszám emelkedésen ment keresztül, sok új stadiont építettek, és országszerte bővítettek számos meglévő stadiont.

Eredivisie - örökranglisták

Pontszámok szerint
 Utolsó beírt szezon: 2016 / 2017

Szezonokban való részvétel szerint (1956/57 - 2018/19)
Az Eredivisie első szezonja az 1956/1957-es szezon volt, ekkor vezették be Hollandiában a profi labdarúgást. Azóta már az idei - 2018/19 - szezon a 63. szezonja. Eddig összesen 54 klub szerepelt itt. Csupán 3 csapat van a bajnokság történetében akik az eddigi összes szezonban itt szerepeltek. Ezen csapatok a holland labdarúgás 3 legnagyobb és legsikeresebb klubjai: AFC Ajax, PSV Eindhoven és Feyenoord. Ez a három klub nyerte el a legtöbb bajnoki címet is.

A táblázat első oszlopában a csapatnevek láthatóak. A másodikban a csapatok régi nevei szerepelnek, már amelyeknek volt. A harmadikban az eddig eltöltött szezonok száma szerepel és a lista is ez alapján van megírva. A negyedikben pedig az időszakok amkor a klub az Eredivisieben szerepelt.

A jelenleg (2018/2019-es szezonban) is Eredivisie-beli klubok kék színnel vannak jelölve.

Legkevesebb vereségek az alapszakaszban 
Az Eredivisie kezdete - 1956-57-es szezon - óta eddig csupán 1 alkalommal fordult elő, hogy egy csapat veretlenül fejezte be a bajnokságot. Ez az 1994-95-ös szezonban volt, amikor az AFC Ajax csapata veretlenül (27-7-0) szerezte meg a bajnoki címet. Ezen kívül még 8 alkalommal fordult elő eddig, hogy egy csapat kihúzta a bajnokságot 1 vereséggel. Ezt összesen 4 csapat mondhatja el magáról.

Az ilyen kevés vereséget szenvedő csapatok közül sem lett mindegyik bajnok. Az 1969-70-es szezonban az ezüstérmes Feyenoord csapata is csupán 1 alkalommal kapott ki.

A következő táblázatban a legkevesebb vereséget szenvedő csapatokat lehet látni. Az azonos számú vereséget szenvedő csapatoknál a lista időrendi sorrendben van felállítva.

UEFA minősítés 
Az IFFHS szerint az Eredivisie a 2017-es évet a világ 22. legerősebb bajnokságaként zárta. Ha csak az európai bajnokságokat nézzük a listán, akkor a 16. helyen végeztek. Elég sokat gyengült a holland bajnokság a listán - 9 helyet - mivel az előző évet a 13. helyen fejezték be.

Európai bajnokságok jelenlegi erősorrendje 2017 végén

Gólkirályok

Szezononként
Íme az Eredivisie szezonjainak eddigi gólkirályai.

SÁRGA SZÍN = eddigi legtöbb gól

PIROS SZÍN = eddigi legkevesebb gól

Játékosonként

Az 5 leggólerősebb
Ezen táblázat azon 5 gólkirályt mutatja, akik az összes közül eddig a legtöbb gólt szerezték címük elnyerésekor.

Ezt a rekordot máig a PSV Eindhoven egykori holland játékosa, Coen Dillen tartja aki még az Eredivisie legelső szezonjában lőtt 43 gólt. A csapatok közül pedig az AFC Ajax adja a legtöbb játékost a táblázatba, hármat.

Legtöbb gólkirályi cím
Az Eredivisie történetében Ruud Geels szerezte meg az eddigi legtöbb gólkirályi címet, pontosan 5 alkalommal nyerte el. Ezt összesen 2 csapatban szerezte meg. Ő is az egyik játékos aki egymás után a legtöbbször lett gólkirály, ő és Marco van Basten 4-4 alkalommal lettek egymás után gólkirályok.

Csapatonként
utolsó beírt szezonː 2018/19

A gólkirályi címek számát tekintve a listát az AFC Ajax vezeti akinek a játékosai már 21 alkalommal lettek gólkirályok. A játékosok számát tekintve pedig a PSV Eindhoven csapata az első, akiknél eddig 11 különböző játékos lett már gólkirály.

Top 5

Legtöbb lőtt gól egy szezonban

Legtöbb kapott gól egy szezonban 

Az 1962/63-as szezonban 30 mérkőzést játszottak az alapszakaszban, nem 34-et

Legtöbb szerzett pont egy szezonban

Legdrágább játékosok 
ǃǃǃ SZERKESZTÉS ALATT ǃǃǃ

A 10 legdrágábban eladott játékos

Néhány régi nagy játékos

Jegyzetek

Lásd még 
 2018–2019-es holland labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Holland labdarúgó-bajnokság (másodosztály) (Eerste Divisie)

Külső hivatkozások 
 Eredivisie.nl - Az Eredivisie hivatalos honlapja (holland)
 KNVB.nl - A KNVB hivatalos honlapja  (angol/holland)
 Soccerway.com - Eredivisie (angol)
 Voetbal International - A holland és a nemzetközi labdarúgás hírei (holland)

 1